L'Estafette, Franse film uit 1907
 L'Estafette d'Alger, Franse krant
 L'Estafette (Franse krant), Franse krant
 L'Estafette (Zwitserse krant), Zwitserse krant